Jiddat al Harasis 003 — метеорит-хондрит масою 10825 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити